Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (1982) – organista francese
 Gabriel-Julien Ouvrard (1770-1846) – finanziere francese
 Gaston Ouvrard (1890-1981) – attore, compositore e comico francese
 Hélène Ouvrard (1938-1999) – scrittrice canadese
 Jean-Pierre Ouvrard (1948-1992) – musicologo francese
 Jules Ouvrard (1798-1861) – politico francese
 René Ouvrard (1624-1694) – compositore, musicista e presbitero francese